«Бро́ндбю» () — датский профессиональный футбольный клуб из Брённбю. Образован в 1964 году. Является одним из самых титулованных клубов Дании: 11-кратный чемпион Дании, 6-кратный обладатель Кубка страны. Наивысшее достижение на европейской арене — выход в полуфинал розыгрыша Кубка УЕФА 1990/91.

История 
«Брондбю» начал отсчёт своей истории в 1964 году как любительский клуб в шестом дивизионе Дании из одиннадцати, в Серии 1, когда они финишировали в первых двух сезонах на четвёртом месте. В ранние годы существования клуба наиболее выделяющимся его игроком был бывший доктор медицинских наук , по совместительству являвшийся на тот момент капитаном команды. В 1967 году главный тренер клуба Лейф Андерсен вывел клуб в Зеландсериен, а уже через несколько лет новый тренер Джон Синдинг выиграл путевку в Данмарксериен — четвёртый дивизион Дании.

В 1973 году Пер Бьеррегорд завершил свою игровую карьеру, несмотря на возраст в 27 лет, и стал президентом «Брондбю» — к слову сказать, он занимал эту должность 36 лет подряд. Первое, что он сделал — уволил Синдинга и назначил главным тренером действующего игрока сборной Дании Финна Лаудрупа, который привёл в команду своего сводного брата , а также посодействовал приходу в команду своих сыновей Бриана и Микаэля. Но вскоре, в 1976 году, Финн покинул команду, а через год за ним последовал Микаэль.

В 1977 году «Брондбю» поднялся во второй дивизион. Через четыре года Пер Бьеррегорд посодействовал возвращению в клуб Финна Лаудрупа, и в сезоне 1981/82, забив 85 голов в 30 матчах, клуб поднялся в элитный дивизион Дании. Тогда же завершил свою карьеру игрока Финн Лаудруп, но в 1982 году в команду вернулся его сын Микаэль Лаудруп.

Свой первый матч в элитном дивизионе «Брондбю» выиграл со счётом 7:1, обыграв клуб «Б-1909». Дубль на свой счёт записал Микаэль Лаудруп, который через какое-то время был вызван в национальную сборную, а 15 июня 1982 года сыграл свой первый матч в футболке национальной команды и стал первым игроком «Брондбю», который был заигран в матчах сборной Дании. В сезоне 1982/83 клуб финишировал на 4 месте, а лидер команды Микаэль Лаудруп стал третьим в списке бомбардиров, забив 15 мячей, что принесло ему звание Футболиста года, а сам он в 1983 году был продан в «Ювентус». Этот трансфер до сих пор остается рекордным для всего датского футбола.

Первый титул чемпиона Дании «Брондбю» завоевал в 1985 году, а через год принял участие в Кубке европейских чемпионов, разгромив в первом матче турнира венгерский «Гонвед» со счётом 4:1.

В 1980-х годах, а также в начале 90-х, «Брондбю» доминировал в датском футболе, не опускаясь ниже второго места до 1992 года. К слову сказать, ядро сборной Дании, выигравшей Евро-1992, составляли игроки, ранее выступавшие и играющие в то время за «Брондбю»: автор первого гола финального матча ЧЕ-1992 Йон Йенсен, капитан сборной Дании Ларс Ольсен, лучший вратарь мира 1992 и 1993 годов Петер Шмейхель, четырёхкратный Футболист года в Дании Бриан Лаудруп и второй бомбардир турнира Ким Вильфорт.

В 1990 году, под руководством бывшего капитана сборной Дании Мортена Ольсена, «Брондбю» дошёл до полуфинала Кубка УЕФА, перед этим выбив франкфуртский «Айнтрахт», «Байер» и московское «Торпедо». Показывавший великолепную игру «Брондбю» вполне мог дойти до финала турнира. Однако в полуфинальном матче против «Ромы» датчане, весь матч имея преимущество, умудрились пропустить мяч на 88-й минуте от Руди Фёллера. После окончания сезона 1990/91 лидеры «Брондбю» Бент Кристенсен и Петер Шмейхель покинули клуб.

После реструктуризации клуба в середине 90-х «Брондбю» вернулся на еврокубковую арену только в сезоне 1995/96, в котором датский клуб неожиданно выбил из Кубка УЕФА именитый «Ливерпуль», выиграв на «Энфилде» со счётом 1:0. В следующем сезоне «Брондбю» добился наибольшей победы в Еврокубках за всю свою историю: после домашнего поражения 3:1 от «Карлсруэ» немецкий клуб, за который тогда выступал Томас Хесслер, был бит на «Вильдпарке» со счётом 5:0. Также «Брондбю» стал первым датским клубом, принявшим участие в Лиге чемпионов — реорганизованном Кубке европейских чемпионов. В группу датчане попали вместе с «Барселоной», мюнхенской «Баварией» и «Манчестер Юнайтед». После сенсационной победы над «Баварией» со счётом 2:1 в первом туре «Брондбю» в оставшихся 5 турах пропустил 17 мячей и предсказуемо не вышел из группы, заняв последнее 4 место.

Дерби и ультрас 
У клуба «Брондбю» есть главное дерби, это матчи с клубом «Копенгаген» (это противостояние называется New Firm).
Ультрас-группы «Брондбю»: «Blue Front», «South Side United», «Suburban Casuals». Друзьями считаются ультрас АИК и «Боруссия (Дортмунд)» («Unity»).

Стадион 

«Брондбю» всегда проводит свои домашние матчи на одноимённом стадионе, который болельщики клуба зачастую называют «Вильфорт Парк», в честь легенды клуба Кима Вильфорта. Вмещает 29 000 зрителей. Является вторым по количеству мест стадионом в Дании после «Паркена». В первые годы существования клуба матчи проводились на обычном поле с легкоатлетической дорожкой, а к 1978 году было построено определённое количество мест, вмещающие в общей сложности 1 200 человек. В 1982 году вместительность стадиона увеличили до 5 000 человек, а после реконструкции 1989 года, перед выступлениями в Кубке УЕФА, с поля была убрана беговая дорожка, а стадион мог принять более 10 000 зрителей.

После реконструкции перед матчами Евро-1992 стадион вмещал уже 22 000 болельщиков. В 1998 году муниципалитет Брённбю после приобретения стадиона клубом выделил 23,5 млн. датских крон на генеральную реконструкцию и модернизацию стадиона по тогдашним европейским меркам. После модернизации стадиона почти на всех трибунах были установлены сидячие места, а стадион стал вмещать 29 000 человек.

Достижения 
 Чемпион Дании (11): 1985, 1987, 1988, 1990, 1991, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2004/05, 2020/21
 Обладатель кубка Дании (7): 1988/89, 1993/94, 1997/98, 2002/03, 2004/05, 2007/08, 2017/18
 Обладатель кубка датской лиги (2): 2005, 2006
 Обладатель Суперкубка Дании (4): 1994, 1996, 1997, 2002
 Победитель Королевской лиги 2007

Еврокубки 
Кубок Интертото: Финалист 1984

Состав

Игроки в аренде

Известные игроки 

  Петер Шмейхель
  Ким Вильфорт
  Ларс Ольсен
  Даниэль Аггер
  Ян Кристиансен
  Ким Кристофте
  Мартин Бернбург
  Бент Кристенсен
  Эббе Санд
  Сёрен Ларсен
  Даниэль Васс
  Мадс Юнкер
  Бриан Лаудруп
  Микаэль Лаудруп
  Мартин Альбрехтсен
  Деннис Роммедаль
  Ники Симлинг
  Микаэль Крон-Дели
  Томас Каленберг
  Микаэль Нильссон
  Самуэль Хольмен
  Юхан Эльмандер
  Аурелиюс Скарбалюс
  Брэд Фридель
  Кларенс Гудсон
  Карим Заза
  Уче Окечукву
  Олувафеми Аджилоре

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

ФК «Брондбю»
Футбольные клубы Дании